Nasi (Rosja) – rosyjska proputinowska organizacja młodzieżowa, założona 1 marca 2005 roku
 Nasi (Ukraina) – prorosyjska partia polityczna na Ukrainie, założona 21 września 2018 roku